Ferdinando Gonzaga Principe di Molfetta, (1507-1557), alias Ferrante I Gonzaga;
(Ferdinando) Ferrante Gonzaga (1544-1586), primo marchese di Castiglione delle Stiviere;
Ferdinando Gonzaga (1587-1626), sesto duca di Mantova;
Ferdinando di Gonzaga-Nevers (1610-1632), figlio di Carlo I di Gonzaga-Nevers;
Ferdinando Tiburzio Gonzaga (1611-1672), vescovo di Mantova;
Ferdinando I Gonzaga (1614-1675), terzo marchese di Castiglione;
Ferdinando Gonzaga (1643-1672), terzo principe di Bozzolo;
Ferdinando II Gonzaga (1648-1723), ultimo principe di Castiglione;
Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers (1652-1708), decimo e ultimo duca di Mantova.

br:Ferdinando Gonzaga